Мишель Делебарр (; ) — французский политик, бывший сенатор, член Социалистической партии Франции, бывший мэр Дюнкерка.

Биография 
Родился 27 апреля 1946 года в г. Байёль (департамент Нор). Политическую карьеру начал в 1982 году, став главой секретариата премьер-министра Франции Пьера Моруа. В период президентства Франсуа Миттерана занимал различные министерские посты: был министром труда, социальных вопросов, транспорта, общественных работ. Он также был первым министром городского планирования.

В 1989 году Мишель Делебарр был избран мэром Дюнкерка и после этого трижды переизбрирался на этот пост. В 2002—2011 годах являлся депутатом Национального собрания Франции по 13-му избирательному округу департамента Нор.

В феврале 2006 года Мишель Делебарр был избран Президентом комитета регионов Европейского Совета, с февраля 2008 года занимает пост первого Вице-президента этого комитета.

В сентябре 2011 года возглавил список левых на выборах в сенат и привёл его к победе, получив 37,68 % голосов и 5 мест в сенате, одно из которых он занял сам, сдав мандат депутата Национального собрания.

На муниципальных выборах 2014 года Делебарр попытался в пятый раз завоевать пост мэра Дюнкерка, но проиграл своему бывшему заместителю Патрису Вергрьету и покинул городской совет.

Умер 9 апреля 2022 года.

Занимаемые выборные должности 
19.07.1984 — 19.03.1986 — министр труда и занятости в правительстве Лорана Фабиуса <br/ >
13.05.1988 — 23.06.1988 — министр по вопросам социальной защиты и занятости в правительстве Мишеля Рокара <br/ >
29.06.1988 — 23.02.1989 — министр транспорта и моря в правительстве Мишеля Рокара <br/ >
23.02.1989 — 21.12.1990 — министр логистики, транспорта и моря в правительстве Мишеля Рокара <br/ >
22.12.1990 — 16.05.1991 — государственный министр городского планирования в правительстве Эдит Крессон <br/ >
17.05.1991 — 02.04.1992 — государственный министр городского планирования и по делам территорий в правительстве Эдит Крессон <br/ >
03.04.1992 — 29.03.1993 — государственный министр общественных работ и административных реформ в правительстве Пьера Береговуа <br/ >
20.03.1989 — 04.04.2014 — мэр города Дюнкерк <br/ >
17.03.1986 — 15.03.1998 — вице-президент регионального совета Нор-Па-де-Кале <br/ >
16.03.1998 — 25.01.2001 — президент регионального совета Нор-Па-де-Кале <br/ >
26.01.2001 — 15.11.2002 — член регионального совета Нор-Па-де-Кале <br/ >
13.06.1988 — 28.07.1988 — депутат Национального собрания Франции от 13-го избирательного округа департамента Нор <br/ >
01.06.1997 — 01.07.1998 — депутат Национального собрания Франции от 13-го избирательного округа департамента Нор <br/ >
19.06.2002 — 25.09.2011 — депутат Национального собрания Франции от 13-го избирательного округа департамента Нор <br/ >
25.09.2011 — 01.10.2017 — сенатор от департамента Нор

См. также 
 Сенаторы от департамента Нор

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Сената Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Сенаторы Франции
Бывшие президенты региональных советов Франции